Igrzyska Południowego Pacyfiku 1991 – (ang. South Pacific Games 1991), dziewiąta edycja Igrzysk Południowego Pacyfiku, która odbyła się w dniach 7-21 września 1991 w stolicy Papui-Nowej Gwinei, Port Moresby. Tabelę medalową wygrali gospodarze. Były to pierwsze od 1966 roku igrzyska, których zwycięzcą nie była Nowa Kaledonia.

Dyscypliny 
  ()
  ()

Tabela medalowa

Przypisy 

Igrzyska Południowego Pacyfiku 1991